Manda è un kaijū del vasto bestiario della Toho Kingdom, più volte comparso nei film della serie di Godzilla.

Aspetto e abilità
Manda sarebbe un mostro adorato dal popolo Mu (sicuramente si sono ispirati al serpente a sette teste Nārāyaṇa che era un dio Mu). Nonostante dicano che si tratti di un Serpente marino, Manda ha l'aspetto molto simile ad un Drago cinese per via delle corna e le minuscole zampe dei dragoni orientali. Manda ha le scaglie color verde scuro e delle corna appuntite sulla testa che scompaiono nel film Gli eredi di King Kong. È un abilissimo nuotatore ed è in grado di respirare sia in acqua che l'aria. Il suo corpo è lungo 300 metri e può stritolare materie pesanti come per appunto, un serpente. Manda è in grado di assorbire l'elemento circostante come si è visto sul film Godzilla: Final Wars.

Storia
La prima apparizione di Manda risale al 1963, nel film Atragon, dove si tratterebbe di una divinità dei Mu, che in quel film erano gli antagonisti che volevano conquistare il mondo. Quando il sottomarino protagonista Gotengo si inoltra nelle profondità marine, Manda, (Invocato dalla perfida regina) parte all'attacco e con il suo lungo corpo comincia a stritolare il sommergibile, ma il Gotengo elettrizza la sua corazza folgorando Manda che batte ritirata verso una roccia, però il Gotengo congela Manda sparando con il cannone Zero assoluto  . Si presume che sia rimasto in stato di ibernazione fino al 1994 per poi essere scongelato e messo sull'isola Ogasawara insieme agli altri Kaijū nel film Gli eredi di King Kong. Sempre in quel film, Manda viene ipnotizzato dagli alieni e viene mandato a distruggere la città di Londra. Manda sarebbe rimasto in vita fino al 2004 su Godzilla: Final Wars dove ingaggerà un duello con il nuovo Gotengo.
Dopo una battaglia subacquea simile a quella di Atragon, Manda viene di nuovo congelato dal cannone Zero Assoluto per poi essere ridotto a brandelli dalla trivella di Gotengo, cosa che lo uccide definitivamente.

Filmografia
Atragon (1963)
Gli eredi di King Kong (1968)
Godzilla: Final Wars (2004)

Toho Kaiju
Draghi nelle opere di fantasia